Shaman kann für verschiedene Dinge stehen:

 Die englischsprachige Bezeichnung für einen Schamanen
 Die finnische Band Shaman, die sich später als Korpiklaani neugründete, siehe Shaman (finnische Band)
 Die brasilianische Band Shaman, siehe Shaman (brasilianische Band)
 Das Studioalbum Shaman von Carlos Santana aus dem Jahr 2002
 Der Originaltitel des Buches "Der Schamane" von Noah Gordon
 Eine Achterbahn im Gardaland, siehe Shaman (Gardaland)